Poetsch ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Poetsch (1883–unbekannt), deutscher Fußballnationalspieler
 Franz Poetsch (1912–1971), aus Südmähren stammender österreichischer Maler und Grafiker
 Hagen Poetsch (* 1991), deutscher Schachspieler
 Hermann Poetsch (1842–1902), Markscheider, Erfinder des Gefrierverfahrens beim Schachtabteufen
 Otto Poetsch (1848–1915), deutscher Architekt
 Patrick Poetsch (* 1989), deutscher American-Football-Spieler

Siehe auch:
 Pötsch
 Poetzsch